Une pièce de monnaie est sonnante lorsqu'elle ne contient pas de vil métal et dont le titre approche le 10 sur 10 en or ou en argent ; de cette manière, elle tinte de manière reconnaissable pour une oreille avertie.

Elle est trébuchante quand elle ne craint pas l'épreuve du trébuchet (une balance d'orfèvre). Les pièces de monnaie s'usaient pendant leur durée de vie et parfois certains peu honnêtes grattaient les pièces pour en récupérer un peu de poudre d'or. Pour que la pièce ait le même poids moyen pendant toute sa durée d'usage on lui donnait une surcharge à sa fabrication (frappe) qu'elle perdait peu à peu. Cette surcharge était mesurable avec un trébuchet.

Demander à être payé en monnaie sonnante et trébuchante signifiait que l'on voulait être payé en monnaie authentique et neuve.

Voir aussi

Article connexe 
 De bon aloi
 Payer en monnaie de singe

Source 

Expression française populaire